John Hanbury peut désigner les personnes suivantes :

 John Hanbury II (1664-1734), industriel anglais, 
 John Hanbury III (1744–1784), industriel gallois et petit-fils de John Hanbury II.